Сливница може да се отнася за:

 Сливница, град в Софийска област, България;
 Сливница, община в Софийска област, България;
 Сливница, село в Област Благоевград, България;
 Сливница, село в Община Ресен, Северна Македония;
 Сливница, село в Община Цариброд, Сърбия;
 Сливница, село в Община Враня, Сърбия;
 Сливница или Слимница, днес Трилофос, село в дем Нестрам на област Западна Македония, Гърция;
 „Сливница“, булевард в София, България.